Varga Erzsébet főiskolai hallgató, meghalt 1956-ban, élt 19 évet; ő a mosonmagyaróvári októberi 26-i sortűz egyik áldozata
Varga Erzsébet (?) szlovákiai magyar újságíró
Varga Erzsébet (1966-) gyógyszerész, egyetemi oktató

Hasonló;
Sík Ferencné Varga Erzsébet (1929-2011) táncművész